Ферон — останній цар стародавнього міста і держави Тартесс
 Ферон — тиран сицилійського міста Селінунт
 Ферон — тиран сицилійського міста Акрагант з 489 до 473 року до н. е.
 Ферон — легендарний володар Ірландії

Див. також 
 Ферон — муніципалітет у Франції.